een reeks oorlogen die deel uitmaken van de Italiaanse Oorlogen
 Italiaanse Oorlog (1494-1498), de openingsfase van de Italiaanse Oorlogen, waarin de rivaliteit tussen het Huis Valois en het Huis Habsburg centraal stond
 Italiaanse Oorlog (1499-1504), gevoerd door Lodewijk XII van Frankrijk en Ferdinand II van Aragón, en een alliantie van Italiaanse krachten
 Italiaanse Oorlog (1521-1526),  Frans I van Frankrijk en de Republiek Venetië stonden tegenover keizer Karel V, Hendrik VIII van Engeland en de Kerkelijke Staat
 Italiaanse Oorlog (1535-1538)
 Italiaanse Oorlog (1542-1546)
 Italiaanse Oorlog (1551-1559)
 de eenmaking van Italië tijdens de Risorgimento